DSU est un sigle qui peut signifier :

 Direction des unités spéciales, en Belgique (Directorate of special units, en anglais) ;
 dotation de solidarité urbaine, l'ancien nom d'une composante de la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux communes, en France ;
 Data Service Unit, un équipement reliant un réseau local au réseau étendu ;
 , un accord procédural obligeant des États en conflit commercial à recourir à la conciliation avant tout dépôt de plainte devant l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).